Малая Талица — топоним.

Населённые пункты 
 Малая Талица — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Малая Талица — деревня в Еловском районе Пермского края.

Река 
 Малая Талица — река в России, протекает в Свердловской и Тюменской областях.